Byvanck of bivanc, een andere naam voor Immuniteit (grondstuk)
 Bijvanck (wijk), een woonwijk voor een gedeelte gelegen in Huizen (Noord-Holland) en voor een gedeelte in Blaricum
 Byvanck, een kasteel en landgoed, ten westen van het dorp Beek

Personen
Alexander Willem Byvanck, Leidse classicus en archeoloog 
Hans Bijvanck, Nederlandse violist